Głębokość szyku – odległość od pierwszego (czołowego) do ostatniego szeregu (ogon szyku) w danym szyku.

Przypisy 

Musztra